Równia – wieś w województwie podkarpackim
 Równia – niestandaryzowana nazwa części wsi Binarowa w województwie małopolskim
 Równia – wieś na Ukrainie w rejonie dolińskim, do 1939 Jammersthal, obecnie Bukowec (obwód iwanofrankiwski)
 Równia – wieś na Ukrainie w rejonie rożniatowskim obwodu iwanofrankiwskiego
 Równia - wieś do 1939 w powiecie dolińskim, na południe od wsi Stańkowce, obecnie jej część
 Równia (szczyt) – szczyt w Beskidzie Śląskim
 równia pochyła – maszyna prosta

Przypisy